A külcsoport kifejezés utalhat:

 külcsoport kladisztikai,
 külcsoport szociológiai

fogalmakra.